Dit is een lijst van planetoïden 36401-36500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (36401) - || 2000 OK47|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36402) - || 2000 OT47|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36403) - || 2000 OW47|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36404) - || 2000 OZ47|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36405) - || 2000 OB48|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36406) - || 2000 OQ48|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36407) - || 2000 OZ48|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36408) - || 2000 OB49|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36409) - || 2000 OH49|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36410) - || 2000 OL49|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36411) - || 2000 OM49|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36412) - || 2000 OP49|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36413) - || 2000 OW49|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36414) - || 2000 OE50|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36415) - || 2000 OL50|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36416) - || 2000 OO50|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36417) - || 2000 OQ52|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36418) - || 2000 OC57|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (36419) - || 2000 OF59|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (36420) - || 2000 OG60|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (36421) - || 2000 OM60|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (36422) - || 2000 OS67|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (36423) - || 2000 PJ2 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36424) - || 2000 PZ3 || 3 augustus 2000 || BATTeRS
|-
| (36425) - || 2000 PM5 || 5 augustus 2000 || P. G. Comba
|-
| (36426) - || 2000 PJ7 || 5 augustus 2000 || BATTeRS
|-
| (36427) - || 2000 PR7 || 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36428) - || 2000 PV8 || 9 augustus 2000 || J. Broughton
|-
| (36429) - || 2000 PX9 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36430) - || 2000 PN10|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36431) - || 2000 PJ12|| 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36432) - || 2000 PQ12|| 3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36433) - || 2000 PR17|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36434) - || 2000 PA19|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36435) - || 2000 PQ20|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36436) - || 2000 PT22|| 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36437) - || 2000 PW23|| 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36438) - || 2000 PW24|| 3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36439) - || 2000 PT26|| 5 augustus 2000 || NEAT
|-
| (36440) - || 2000 PD27|| 9 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36441) - || 2000 PM28|| 4 augustus 2000 || NEAT
|-
| (36442) - || 2000 PT28|| 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36443) - || 2000 PA29|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36444) - || 2000 PA31|| 1 augustus 2000 || M. W. Buie
|-
| (36445) Smalley || 2000 QU || 23 augustus 2000 || L. Robinson
|-
| (36446) Cinodapistoia || 2000 QV || 22 augustus 2000 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (36447) - || 2000 QB1 || 23 augustus 2000 || S. Sposetti
|-
| (36448) - || 2000 QE2 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36449) - || 2000 QA4 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36450) - || 2000 QL4 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36451) - || 2000 QQ4 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36452) - || 2000 QE5 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36453) - || 2000 QK5 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36454) - || 2000 QN5 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36455) - || 2000 QZ6 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36456) - || 2000 QC8 || 25 augustus 2000 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (36457) - || 2000 QF8 || 25 augustus 2000 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (36458) - || 2000 QO8 || 25 augustus 2000 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (36459) - || 2000 QU8 || 24 augustus 2000 || Črni Vrh
|-
| (36460) - || 2000 QA9 || 25 augustus 2000 || Črni Vrh
|-
| (36461) - || 2000 QC9 || 25 augustus 2000 || Črni Vrh
|-
| (36462) - || 2000 QV11|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36463) - || 2000 QD14|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36464) - || 2000 QT14|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36465) - || 2000 QR19|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36466) - || 2000 QR22|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36467) - || 2000 QV22|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36468) - || 2000 QA23|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36469) - || 2000 QT23|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36470) - || 2000 QV24|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36471) - || 2000 QK26|| 27 augustus 2000 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (36472) - || 2000 QQ26|| 27 augustus 2000 || BATTeRS
|-
| (36473) - || 2000 QB27|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36474) - || 2000 QN28|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36475) - || 2000 QV28|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36476) - || 2000 QY28|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36477) - || 2000 QC29|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36478) - || 2000 QQ29|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36479) - || 2000 QX29|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36480) - || 2000 QL30|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36481) - || 2000 QU30|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36482) - || 2000 QR31|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36483) - || 2000 QM32|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36484) - || 2000 QD37|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36485) - || 2000 QP39|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36486) - || 2000 QW40|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36487) - || 2000 QJ42|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36488) - || 2000 QW42|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36489) - || 2000 QC45|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36490) - || 2000 QJ45|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36491) - || 2000 QS46|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36492) - || 2000 QW46|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36493) - || 2000 QL47|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36494) - || 2000 QM47|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36495) - || 2000 QR48|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36496) - || 2000 QK49|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36497) - || 2000 QN49|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36498) - || 2000 QW53|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36499) - || 2000 QV55|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36500) - || 2000 QZ55|| 25 augustus 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten